Роман Владимирович Разум (настоящая фамилия — Слинько, , род. 4 февраля 1981, Ворошиловград, Украинская ССР) — музыкант, поэт и исполнитель песен, общественный деятель самопровозглашённой Луганской народной республики, продюсер и сценарист. 

Солист ансамбля «Новороссия». Директор киностудии «Лугафильм». Генеральный продюсер фильма «Ополченочка». Участник Вооружённого конфликта на Донбассе.

Биография

Первые годы 
Роман Владимирович Слинько родился 4 февраля 1981 года в городе Ворошиловграде. Окончил в Луганске школу № 5 и поступил в Харьковский институт экономики и менеджмента, но позже оставил его. Окончил Киевский институт культуры по специальности «эстрадно-джазовый вокал».

В Москве 
В 2004 году после террористического акта в Беслане переехал в Москву, где участвовал в проекте, посвященном годовщине трагедии. Написал песню «Беслан 1-е сентября» и принимал участие в составлении книги «Без слов». В 2010 году написал песню «Цхинвал», посвященную событиям войны в Грузии в 2008 году.

В годы вооружённого конфликта на востоке Украины 
В 2014 году с началом вооружённого конфликта на востоке Украины вернулся в Луганск. Весной 2015 года совместно с Виталием Киселёвым сформировал музыкальный коллектив из действующих военнослужащих Луганской народной республики (ЛНР), с которым через два месяца отправился в тур по всем городам ЛНР. Ансамбль получил название «Новороссия». В 2016 году вместе с ансамблем выпустил первый альбом. Открыл в Луганске продюсерский центр «Родина», а затем на его основе создал и возглавил киностудию «Лугафильм».

В 2015 году внесён на сайт Миротворец.

Является автором идеи, генеральным продюсером и оператором фильма «Ополченочка» (2018).

В сентябре 2020 года снял клип на песню Донбасс за нами.

Гвардии лейтенант 2-й мотострелковой бригады ЛНР.

Дискография

Альбомы 
 «Песня на страже Русского Мира» (2016)
 «Работайте братья» (2017)
 «Победа за нами» (2019)

Продюсерская работа 
 Ополченочка (2018)

Награды 
 Лауреат премии «Достояние Республики».

Ведомственные награды ЛНР 
 «За веру и Волю»;
 «За Верность Долгу»;
 «За оборону Луганска»;
 «За ратную доблесть»;
 «За отличие в службе»;
 «За офицерскую честь»;
 «За заслуги перед казачеством» I степени;

Общественные награды 
 Орден «Честь и доблесть»,
 Орден «Голубь Мира»;
 Медаль «Патриот России»;
 Медаль «Талант и призвание»;
 Медаль «За заслуги в культуре и искусстве».

Примечания

Ссылки